Бегство мистера Мак-Кинли - художественное произведение:

 Бегство мистера Мак-Кинли (книга) — книга Леонида Леонова.
 Бегство мистера Мак-Кинли (фильм) — фильм режиссёра Михаила Швейцера.

Примечания